Joe Kelly – fumettista, scrittore e produttore televisivo statunitense
Joe Kelly – giocatore di baseball statunitense
Joe Kelly – pilota automobilistico irlandese
Joe Kelly – pugile britannico
Joe Kelly – sceneggiatore statunitense